Stadtkind steht für

 Stadtkind (Zeitschrift, Berlin), von 2006 bis Juli 2009 in Berlin erschienenes Stadtmagazin 
 Stadtkind (Zeitschrift, Hannover), seit 2005 in Hannover herausgegebenes Stadtmagazin

Siehe auch